Суєта суєт — художній фільм режисера Алли Сурикової (1978);
 Суєта суєт — думка, що її висловив Екклезіаст у своїй книзі;
 «Суєта суєт і всіляка суєта» (Vanitas vanitatum et omnia vanitas) — марнота марнот — геть усе марнота (латинський крилатий вислів).

Див. також 
 Ванітас

Посилання 
Марність життя  //